Гучево може да се односи на:

 Гучево (планина), планина у Подрињу и Мачви, Република Србија
 Гучево (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ

или

 Планинарско друштво Гучево, планинарско друштво из Лознице